Crimea – penisola europea sulla costa settentrionale del Mar Nero
 Repubblica autonoma di Crimea – repubblica autonoma dell'Ucraina (1992-), occupata e annessa dalla Russia nel 2014
 Repubblica di Crimea – repubblica federata della Russia (2014-), non riconosciuta internazionalmente

 Borgo Crimea – quartiere di Torino
 Guerra di Crimea - fu un conflitto combattuto dal 4 ottobre 1853 al 1º febbraio 1856 fra l'Impero russo da un lato e un'alleanza composta da Impero ottomano, Francia, Gran Bretagna e Regno di Sardegna dall'altro.
 Guerra di Crimea (988) - fu un conflitto dell'Impero bizantino.

Pagine correlate 
Repubblica di Crimea

La guerra di Crimea fu un conflitto combattuto dal 4 ottobre 1853 al 1º febbraio 1856 fra l'Impero russo da un lato e un'alleanza composta da Impero ottomano, Francia, Gran Bretagna e Regno di Sardegna dall'altro.